Dilemma, in logica e filosofia
Dilemma morale, nel campo delle scelte etiche della morale individuale
Dilemma, singolo del 2002

Sono denominate "dilemmi" varie formulazioni di problemi e paradossi scientifici e logico-filosofici:
Dilemma corneliano
Dilemma del prigioniero
Dilemma di Haldane
Dilemma del viaggiatore